Петрики — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Петрики — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Петрики — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Петрики — деревня в Островецком районе Гродненской области.

Украина 
 Петрики — село в Городищенском районе Черкасской области
 Петрики — село в Репкинском районе Черниговской области